Konto har flere betydninger:

 Konto (mellemværende) – er til opgørelse af mellem to parter.
 Konto (regnskab) – bogføringskonto indenfor regnskabsvæsen, hvor posteringer, som ligner hinanden, samles.
 Bankkonto –

 Om en indgang til et fler-bruger edb-system, også kaldet en login-konto (efter engelsk: login account). Kontoen indeholder her resurser, som beskyttes af et kodeord.

Se også:
 NemKonto –